De Dion ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe de Dion (1823–1908), französischer Archäologe
 Albert de Dion (1856–1946), französischer Automobilpionier und Angehöriger des Hochadels, eigentlich Jules-Albert Comte de Dion resp. Marquis de Dion 
 Henri de Dion (1828–1878), französischer Stahlbauingenieur

De Dion ist der Name von
 De Dion-Bouton, französischer Automobil-, LKW-, Motoren- und Eisenbahnwaggonhersteller

Siehe auch:
 Etablissements De Dion, Bouton & Trépardoux, Vorläufer der Firma De Dion-Bouton
 De-Dion-Achse von Charles-Armand Trépardoux für De Dion-Bouton entwickelte Hinterachse für mehrspurige Fahrzeuge
 Dion